Пско́вська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Псков.

 Псковська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Псковська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Псковська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Псковська вулиця — вулиця в місті Харків.

Колишні назви:
 Псковська вулиця — колишня назва вулиці Червоної рути у місті Кривий Ріг.

Вулиці